Abbasoğlu est un nom propre turc.

Onomastique 
Abbasoğlu est un patronyme turc. Le mot est composé du prénom turc et arabe Abbas, et du suffixe à valeur patronymique  qui signifie « fils de », accusatif de oğul, « fils ». Abbasoğlu signifie donc « fils d'Abbas ».

Le prénom turc et arabe Abbas signifie « austère, sourcilleux » ou « lion ». Abbas est également un nom de famille turc et arabe.

Patronyme 

  (1925-2009), homme politique turc ;
  (1955-2015), homme politique kurde de Turquie.

Voir aussi 
 Abbas, prénom arabe et turc
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique de très nombreux noms de familles turcs qui signifie « fils de »